Abandon ist:
 Abandon, Begriff aus dem Rechtswesen
 Abandon (Album), ein Album von Deep Purple
 Abandon (amerikanische Band), eine christliche Alternative-Rock-Band
 Abandon (schwedische Band), eine Post-Metal-Band
 Abandon (Film), ein Film aus dem Jahr 2002 mit Katie Holmes